Miejscowości w Polsce:
 Targowska Wola
 Targowska Wólka